Salvarezza puede hacer referencia a:

Antonio Salvarezza, cantante de ópera italiano.	  
Cesare Salvarezza, político italiano.
Elvidio Salvarezza, político italiano.	  
Luis Alberto Salvarezza, poeta argentino.
Roberto Salvarezza, científico y político argentino.